Nunes es un apellido de origen patronímico, derivado del nombre del padre del progenitor de esta familia. De esta manera tenemos que Nunes viene del nombre de pila Nuño, del latín "Nonius", con acepción de "el noveno nacido". El apellido Nunes es la antigua grafía del apellido "Núñez".

Historia 

Una familia de este nombre floreció en Játiva, en Valencia, pero era originaria de Aragón y sus primeros ascendientes habían servido en sus conquistas al Rey don Jaime I "El Conquistador" que vivió en el . Perteneció a esta familia don Juan Nunes, Señor de Semper. De la misma familia fueron Jorge y Francisco Nunes, hermanos de Jerónimo Nunes, insigne filósofo y humanista. en Mallorca esta familia desciende de don Pedro Nunes, natural de Aragón, el cual llegó a la isla para tomar parte en su conquista contra los moros, a quien el Rey don Jaime I y el Papa le encomendaron en 1260 la fundación del Convento Santa Clara de Palma.
En España figuran con este apellido la Marquesa de Casa Real de Córdoba, el Marqués de Montortal, el Marqués de Calzada, la Marquesa de Barzanallana, el Marqués de Salados y el Conde de Canete del Pinar.

El apellido Nunes fue traído desde España a Colombia, Perú, Cuba, República Dominicana, y otras colonias de América.
En Perú tenemos a don Juan Nuñes de Guevara (n.1659 en Arequipa) y también don Miguel José Nunes de Rojas (n.1675 en Lima). En Colombia Francisco Núñez Velásquez de Quero (n.1631 en Santa Marta). En Cuba figura don Cayrtano Núñez de Villavicencio (n.1768 en Guanabacoa). En la República Dominicana figura don José Núñez (c. 1700 en Santiago) y casado con Catalina de los Reyes. 

El apellido Nunes se extendió de España a Portugal, y desde ahí se trajo a Brasil.
En Chile fue traído por Eduardo Augusto Nunes Costa, quien arribó a Valparaíso en 1906 procedente de Portugal.

Escudo 

El apellido Nunes tiene heráldica y blasón certificado. El Escudo es de azul, con tres flores de liz de oro dispuestas en banda.

Apellidos